Hombruch steht für:
 Hombruch, ein Dortmunder Stadtteil
 Stadtbezirk Hombruch, der nach dem Stadtteil benannte Stadtbezirk
 Hombruch (Iserlohn), ein Stadtteil von Iserlohn